АНО "Молодёжный театр «Лайт» — российская автономная некоммерческая организация. Существует с 2003 года как инициативная группа, с 2009 года как некоммерческая организация. 

Работа в организации построена по принципу «равный-равному».

Миссия Театра 
Сохранение здоровья молодёжи посредством арт-социальных технологий! «Молодёжный театр „Лайт“ — это театр, созданный молодёжью для молодёжи».

Основные направления деятельности Театра 
 Снижение распространения эпидемии ВИЧ/СПИД и других социально-значимых заболеваний среди подростков и молодёжи;
 Развитие доступа к информации в сферах пропаганды здорового образа жизни, профилактики инфекционных заболеваний (ВИЧ, туберкулез, гепатиты), профилактики употребления психо-активных веществ;
 Обучение специалистов государственных и негосударственных организаций подходам к работе с целевыми группами.

Задачи Молодёжного театра «Лайт» 
 проведение образовательных занятий и тренингов по технологии «равный — равному»;
 проведения массовых профилактических мероприятий;
 разработка и внедрение новых технологий работы с молодёжью в области профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма и табакокурения.

История 
История Театра началась с того, что в апреле 2003 г., по предложению культурно-лингвистической организации «Альянс Франсез Самара» при содействии посольства Франции в России, в Самару приехал режиссёр театральной компании " C’est moi " Морис Кресан. Это был первый приезд господина Кресана и он ознаменовался основанием волонтерского студенческого театрального проекта по профилактике ВИЧ/СПИД и наркомании среди молодёжи от 13 лет и старше. Проект был создан на основе студенческого франкофонного театра СГПУ студенческой волонтёрской труппы, которая получила название профилактического театра «C’est moi». Взаимодействие с господином Кресаном происходило как во время его визитов в Самару, так и на территории Франции, куда волонтеры театра ездили с ответным визитом. В октябре 2003 Театр начал функционировать в полном объёме, начались первые выступления. За несколько лет в театре изменилось многое, появились новые технологии, новые проекты. Однако, основная задача — профилактика социально-значимых заболеваний посредством арт-социальных технологий, не изменилась. В 2009 году театр, существовавший прежде как инициативная группа, приобрел статус автономной некоммерческой организации.

Финансирование 
Театр стабильно функционирует благодаря финансовой поддержке фондов, таких как Фонд «Центр социального развития и информации» (PSI), Фонд ООН в области народонаселения в России (ЮНФПА), фонд MTV и т. д.
Идет активное сотрудничество с Министерством здравоохранения и социального развития Самарской области, Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Самарской области, ГУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики», ММБУ «Центр медицинской профилактики» города Самара и др. Одним из основных источников средств, как и у большинства некоммерческих организаций, являются гранты и субсидии. Помимо этого привлекаются средства спонсоров и партнеров. С 2009 г. поддержку Театру оказывает ЗАО «Самарская сетевая компания».

Проекты 
АНО "Молодёжный театр «Light» реализует арт-социальные проекты на территории РФ направленные на сохранение репродуктивного и сексуального здоровья молодых людей.

«Энергия театра» 
Проект реализуется в 4х регионах России: Самарская область, Санкт-Петербург, Кировская и Ленинградская область. Стартовал 1 сентября 2009 г. в с. Сергиевск, в марте 2010 г. филиал Театра был открыт в Чапаевске. Генеральным партнером проекта является ЗАО «Самарская сетевая компания». Проект направлен на молодых людей и подростков в возрасте от 13 до 18 лет, проживающих на территории Самарской области.
Цель проекта: создание и поддержка молодёжных театральных команд в городах и районах Самарской области, работающих в сфере профилактики социально-значимых заболеваний.
Задачи проекта:
 внедрение новых технологий работы с молодёжью в области охраны здоровья, в том числе профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма и табакокурения;
 проведения образовательных мероприятий по технологии «равный — равному»;
 показ образовательных театральных постановок;
 формирование активной жизненной позиции среди молодёжи Самарской области;
 привлечение внимания широкой общественности, Администрации Самарской области, муниципальных учреждений, бизнес-организаций к необходимости регулярной профилактической работы среди молодёжи Самарской области.

dance4life 
"dance4life" — это молодёжное движение, вовлекающее молодёжь в борьбу с распространением ВИЧ в России, целью которого является вдохновение молодёжи и распространение профилактической информации через каналы молодёжной культуры — музыку, танцы, социальные сети, и так далее.

dance4life объединяет усилия молодых людей для распространения информации о серьёзности эпидемии ВИЧ и о способах защиты от заражения.

К 2014 проект dance4life ставит перед собой цель объединить не менее одного миллиона молодых людей со всего мира. Предполагается, что таким образом молодёжь сможет продемонстрировать своё стремление вместе изменить ход будущего.

Социальный фотопроект «Цифры, люди — касается каждого» 
Презентация фотопроекта «Цифры, люди — касается каждого» состоялась 16 ноября в галерее «Новое пространство», г. Самара. 21 портрет и 150 посетителей — таковы результаты первой выставки.
Проект реализуется при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области и был приурочен к 30-летию открытия Синдрома приобретенного иммунного дефицита человека (СПИД).
Экспозицию составил 21 фотопортрет известных представителей различных сообществ Самары. Каждый участник фотопроекта внес свой личный вклад в решение проблем, связанных с эпидемией ВИЧ/СПИД в Самарской области.
Цель фотопроекта — привлечение внимания Правительства Самарской области, Администрации г.о. Самары, различных сообществ, СМИ, а также широкой общественности к необходимости объединения усилий для предотвращения распространения эпидемии ВИЧ-инфекции в Самарской области.
Фотопроект — часть информационной кампании «СПИД — касается каждого».

Международное направление 
С сентября 2011 года Театр официально прошёл аккредитацию и теперь является одной из нескольких аккредитованных организаций, которая может отправлять волонтеров в страны Европы и принимать иностранных волонтеров в городе Самара. Возможность принять участие в международных обменах предоставляется молодым людям от 18 до 30 волонтерами. Программы финансируются Советом Европы, а также Европейской Комиссией и проходят в рамках программы ‘Youth for Europe’ / ‘Молодёжь для Европы’. Целью этих семинаров и тренингов является обучение и развитие активных молодых людей, и привлечение тех, кто не имеет опыта международного общения.

Примечания

Ссылки 

 Сайт организации
 Статья об АНО "Молодёжный театр «Лайт» в журнале «ШАГИ. Профессионал»
 "Молодёжный театр «Лайт» на сайте Y-Peer
 Проект «Энергия театра» помогает самарским подросткам сохранить здоровье
 Губернский портал. Самара.ру / «Цифры, люди — касается каждого». Фоторепортаж
 Социальная реклама в России 17.10 −25.10.11
 Волонтеры dance4life встретили олимпийский поезд в Самаре
 Волжская коммуна / Молодёжный театр «Лайт» ведет профилактику среди обитателей следственного изолятора № 1
 Театр «ЛАЙТ» в ЖВК
 Областной фестиваль молодёжных социальных театров «Равный-равному»
 В Самаре откроется благотворительный магазин

Общественные организации России
Автономные некоммерческие организации РФ
Появились в 2003 году в России